Amerikai Egyesült Államok
 Nass, település Washington államban

 Kanada
 Nass, folyó Brit Columbia tartományban